Senec (okres Senec), een gemeente in Slowakije
 Senec (okres Rakovník), een gemeente in Tsjechië